Biševo, hrvatski otok u Jadranskom moru nedaleko Visa
 Biševo (Rožaje, Crna Gora), naselje u općini Rožaje, Crna Gora